I Seditius sono un gruppo punk blues formatosi nel 2005 in Brianza.

Biografia 
Dopo diverse esperienze precedenti nella scena punk rock/metal locale e nel 2006 pubblicano il loro primo demo, dal titolo Kamikaze Demo e prodotto da LiveTrigger.

Nel 2008 esce il loro primo disco dal titolo No Lesson Learned, prodotto da Tornado Ride Records e Jaded, registrato a Giussano, uscito in tutta Europa.

Nel 2009 registrano il primo lavoro con la nuova sessione ritmica (ex Hermano and the Marines) presso il Cellar Door studio, a Milano. È lo split su 7" uscito per una coproduzione D.I.Y. di ben 15 etichette indipendenti.

Nel 2010 registrano il secondo album Carne da Macello, album uscito su vinile grazie ad una coproduzione D.I.Y.. Seguono tre anni di live tra Italia, Inghilterra, Germania, Francia, Austria, Svizzera, Rep Ceca, Ungheria, Slovacchia e Croazia.

L'11 marzo 2013 è uscito, per l'etichetta Rancore Records, l'ultimo lavoro della band, l'album Misplaced, totalmente autoprodotto attraverso l'etichetta DIY Rancore Records.

Nella primavera del 2013 cambiano di nuovo il bassista: entra nelle file della band Checco Bonfanti, già chitarrista nella band brianzola "La Scatola Nera".

Formazione

Formazione attuale 
 Noodles - voce
 Teo - chitarra solista
 Abbo - batteria (dal 2008)
 Checco - basso (dal 2013)

Ex componenti 
 Nerchia - basso (2008 - 2013)
 Lorenz Fussat - basso (2005 - 2008), chitarra ritmica (2008 - 2011)
 Dave Vech Fussat - batteria (2005 - 2008)
 Rugge - chitarra ritmica (2005 - 2008)

Discografia

Album 
 2013 - Misplaced (Rancore Records)
 2010 - Carne da macello  (Rancore Records - Tornado Ride Records)
 2008 - No Lesson Learned (Tornado Ride Records - Jaded)

EP 
 2010 - Nero (Rancore)
 2009 - Split Seditius-Antares (D.I.Y. Conspiracy)

Demo 
 2005 - Kamikaze Demo (Autoprodotto)

Note

Collegamenti esterni 
 
 
 

Gruppi e musicisti della Lombardia